W Polsce
 Kotuszów – wieś w woj. łódzkim, w pow. piotrkowskim, w gminie Aleksandrów
 Kotuszów – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. staszowskim, w gminie Szydłów
 Kotuszów – gromada w powiecie buskim, później - staszowskim